Plaats in Indonesië
 Sidosari (Natar), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sidosari (Kesesi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Sidosari (Salaman), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java